HCT kan verwijzen naar:

Hydrochloorthiazide, een chemische stof met farmaceutische eigenschappen.
Hoog Comité van Toezicht, een voormalige Belgische staatsinstelling belast met het onderzoeken en opsporen van corruptie.